TMF ist die Abkürzung für:

 Badger Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen TMF
 TM Forum, eine Arbeitsgemeinschaft der IT- und Telekommunikationsindustrie
 Teleskopmastfahrzeug, ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr
 Textual Modeling Framework, ein Schirmprojekt innerhalb des Eclipse Modeling Framework Projects, das die Frameworks TCS und Xtext überspannt
 The Music Factory, eine Gruppe von inzwischen eingestellten Fernsehsendern
 Thermo-mechanische Ermüdung, aus dem Englischen Thermo-mechanical Fatigue
 TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V.
 TMF Group, niederländisches Unternehmen
 Trial Master File, eine fortlaufende Sammlung wichtiger Dokumente bei klinischen Studien

TMF